The Parent Trap ist der Originaltitel mehrerer Spielfilme:

 Die Vermählung ihrer Eltern geben bekannt, US-amerikanische Komödie von David Swift aus dem Jahr 1961.
 Ein Zwilling kommt selten allein (1998), Neuverfilmung von Nancy Meyers aus dem Jahr 1998.
 Nikki und Mary – Die 5-Minuten-Ehe, US-amerikanischer Fernsehfilm und Fortsetzung aus dem Jahr 1986
 Ein Zwilling kommt selten allein (1989), US-amerikanischer Fernsehfilm und zweite Fortsetzung aus dem Jahr 1989
 Flitterwochen auf Hawaii, US-amerikanischer Fernsehfilm und dritte Fortsetzung aus dem Jahr 1989